Hever steht für:

 Heverstrom, ein Gezeitenstrom im nordfriesischen Wattenmeer
 Hever Castle, England

Siehe auch:
 Hewer, Name